Джошуа Оробоса Зиркзе (; родился 22 мая 2001, Схидам) — нидерландский футболист, нападающий итальянского клуба «Болонья» и сборной Нидерландов до 21 года.

Клубная карьера  
Уроженец Схидама, Джошуа выступал за молодёжные футбольные команды «Влардинген», «Спартан'20» и «Фейеноорд». В 2017 году стал игроком футбольной академии мюнхенской «Баварии».

1 марта 2019 года Зиркзе дебютировал в стартовом составе «Баварии II» (до этого он провёл за команду два матча, выходя на замену), сделав в этой игре хет-трик в ворота «Шальдинг-Хайнинг».

11 декабря 2019 года дебютировал в основном составе «Баварии» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Тоттенхэм Хотспур». Через неделю дебютировал в немецкой Бундеслиге в матче против «Фрайбурга», выйдя на замену Филипе Коутиньо на 90-й минуте, а две минуты спустя забил победный гол. Через три дня в матче Бундеслиги против «Вольфсбурга» вновь вышел на замену и вновь отличился забитым мячом через две минуты после своего выхода на поле.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Нидерландов до 15, до 16, до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Баварии» 
 Профиль футболиста на сайте Weltfussball.de 
 Профиль футболиста на сайте DFB.de 
 Профиль футболиста на сайте Kicker.de 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Болонья»